Gondang Manis (Bae)
 Gondang Manis (Bandar Kedung Mulyo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing